Chautauqua signifie, dans la langue des amérindiens Sénécas, L'endroit où les poissons ont été sortis.

Le terme peut faire référence à :

 Chautauqua, une ville du comté de Chautauqua dans l'État du Kansas ;
 Chautauqua, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Chautauqua, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 le lac Chautauqua, situé dans l'État de New York ;
  () : deux comtés des États-Unis portent ce nom :
 le comté de Chautauqua, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Chautauqua, situé dans l'État de New York.